Brea kan syfta på följande:

 Brea (djur), ett släkte insekter

Geografi

Spanien 

 Brea de Tajo (kommunhuvudort), Madrid, Provincia de Madrid, 
 Brea de Aragón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza,

USA 

 Brea, Kalifornien, ort, Orange County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar